Раскин (Раскина) — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Раска).

Известные носители 
 Раскин, Абрам Григорьевич (род. 1924) — российский художественный критик и историк искусства, учёный и публицист.
 Раскин, Аза (род. 1984) — американский веб-дизайнер.
 Раскин, Александр Борисович (1914—1971) — советский писатель, сатирик, киносценарист.
 Раскин, Арон Залманович (1910—1986) — советский литературовед.
 Раскин, Арсений Львович (1907—1942) — дивизионный комиссар, начальник Политуправления Черноморского флота.
  (род. 1944) — американский лингвист.
 Раскин, Давид Иосифович (род. 1946) — российский учёный, историк-архивист, поэт.
 Раскин, Джеф (1943—2005) — американский дизайнер интерфейса Apple Macintosh.
 Рёскин, Джон (также Раскин; 1819—1900) — английский писатель.
 Раскин, Константин Леонидович (1925—1982) — советский инженер-металлург, лауреат Ленинской премии.
 Раскин, Николас (род. 2001) — бельгийский футболист.
 Раскин, Саул (1878—1966) — американский художник.
 Раскин, Яков Львович (1897—197?) — советский учёный-химик, лауреат Сталинской премии.



Другое 
 Раскин — статистически обособленная местность, расположенная в округе Хиллсборо (штат Флорида, США).